Фурсово — название населённых пунктов:

Россия 
 Фурсово — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Фурсово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Фурсово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Фурсово — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Фурсово — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Фурсово — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Фурсово — село в Арсеньевском районе Тульской области.

Украина 
 Фурсово — село в Новгород-Северском районе Черниговской области.